Михаил Гернет:

 Гернет, Михаил Михайлович (1903—?) — советский учёный в области механики.
 Гернет, Михаил Николаевич (1874—1953) — русский юрист.